Osoby o tym nazwisku:
 August Sedláček − czeski historyk, genealog, sfragistyk i heraldyk
 Jakub Sedláček − czeski hokeista
 Lumír Sedláček − czeski piłkarz
 Tomáš Sedláček − czeski ekonomista, pisarz i wykładowca akademicki